

Persone
 Giovanni De Mauro – giornalista italiano, figlio di Tullio
 Mauro De Mauro – giornalista italiano, fratello di Tullio
 Tommaso de Mauro – compositore italiano
 Tullio De Mauro – linguista e politico italiano, fratello di Mauro e padre di Giovanni

Altro
 Il dizionario della lingua italiana De Mauro – dizionario di lingua italiana edito da Paravia